Die Fußball-Landesliga Hamburg 1964/65 war die 20. Spielzeit der höchsten Amateurklasse in Hamburg. Die Landesliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Regionalliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam der HSV Barmbek-Uhlenhorst nach einem Jahr aus der Regionalliga Nord wieder in die Landesliga, dazu die drei Aufsteiger HEBC Hamburg (Rückkehr nach vier Jahren), TuS Hamburg 1880 (Rückkehr nach zehn Jahren) und TSV Sasel (erstmals in der Landesliga).

Sieger wurde der SC Sperber Hamburg. Zusammen mit dem Zweitplatzierten TSV Uetersen nahm er an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord teil. Dort beendete Sperber seine Gruppe auf dem letzten Platz und Uetersen seiner Gruppe auf dem zweiten Platz, wodurch beide den Aufstieg verpassten.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten vier Plätzen absteigen. Der SV Blankenese, der Buxtehuder SV und der SC Urania Hamburg mussten die Liga nach zwei Spielzeiten wieder verlassen, die Amateurmannschaft des SC Concordia Hamburg nach fünf Spielzeiten.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Landesliga Hamburg 1964/65 auf f-archiv.de
 Landesliga Hamburg 1964/65 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik

1964
Fußballsaison 1964/65